Коща може да се отнася за:
 Лусиу Коща (1902-1998), бразилски архитект
 Марсело Насименто да Коща (р. 1984), бразилски футболист
 Тулио Коща (р. 1969), бразилски футболист
 Филипе да Коща (р. 1984), португалски футболист